

Patronymes 
 Le Boucher, maître écrivain du  ;
 Maurice Le Boucher : organiste, compositeur et pédagogue, 1882-1964 ;
 Timothé Le Boucher : auteur de bande dessinée, 1988-.

Cinéma 
 Le Boucher est un film réalisé par Claude Chabrol sorti en 1970 avec Jean Yanne et Stéphane Audran.

Littérature 
 Le Boucher est  un roman érotique à succès d'Alina Reyes, paru en 1988 et adapté au théâtre.

Voir aussi